Azorella integrifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Adolf Raeuschel. Azorella integrifolia ingår i släktet Azorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
integrifolia